Міт — те саме, що «міф».
 Міт (англ. Meath, ірл. An Mhí) — графство на сході Ірландії.
 MIT — скороченна назва Массачусетського технологічного інституту (від Massachusetts Institute of Technology).

Примітки